KFK steht für:
 Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (Karbonfaser, auch mit CFK abgekürzt), ein Verbundwerkstoff
 Kriegsfischkutter, die meistgebaute deutsche Kriegsschiffklasse
 Kommission zur Überprüfung der Finanzierung des Kernenergieausstiegs, eine im Oktober 2015 von der deutschen Bundesregierung eingesetzte Kommission
 Buchsignet von Karl Franz Koehler (1843–1897), deutscher Buchhändler und Barsortimenter
 Kristiansund FK, norwegischer Fußballverein

KfK steht für:
 Kernforschungszentrum Karlsruhe, siehe Karlsruher Institut für Technologie #Geschichte des Forschungszentrums Karlsruhe
 Kommission für Kirchliche Angelegenheiten der Mennoniten

kfk steht für:
 Kinnauri (ISO-639-3-Code), Dialektcluster aus der Gruppe der westhimalayischen Sprachen, gesprochen in Kinnaur, Indien

Abkürzung